En italien, disperata signifie « désespérée ». Cet adjectif est repris dans :
 La Disperata, surnom du garde du corps de Gabriele D'Annunzio, puis nom de plusieurs formations paramilitaires ou militaires fascistes ;
 Disperata, titre dans les pays francophones du film italien La vita in commune d'Edoardo Winspeare sorti en 2017.